Robert Wagner kan henvise til:

 Robert F. Wagner (1877–1953) - amerikansk senator
 Robert Wagner (cykelrytter) (født i 1983) - tysk cykelrytter
 Robert Wagner (fodboldspiller) (født i 2003) - tysk fodboldspiller
 Robert Wagner (politiker) (1895–1946) - tysk nazist
 Robert Wagner (skuespiller) (født i 1930) - amerikansk skuespiller